Rehrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rehrmann (1910–1979), deutscher Zahnmediziner
 Karl Rehrmann (1914–2000), hessischer Landrat (CDU)
 Norbert Rehrmann (1951–2010), deutscher Romanist und Hochschullehrer